Судейская мантия — официальное облачение судей во многих странах, а также иногда других категорий работников правосудия — адвокатов и прокуроров. Надевается ими при исполнении профессиональных обязанностей, в судебных заседаниях и т. п.

Символическое значение мантии 
Судейская мантия является одним из символов государственной власти, который призван напоминать судьям, участникам судебного процесса и всем, кто присутствует при осуществлении правосудия, об особом статусе судьи. Мантия судьи скрывает всё человеческое, тем самым символизируя, что судья не должен быть подвержен своим человеческим страстям и эмоциям, личному отношению к участникам процесса. Чёрный цвет для мантии выбран не случайно: именно этот цвет означает беспристрастность, подчеркивает статус и авторитет судебной власти.

История и внешний вид мантии в различных странах мира 
Как и все подобные одеяния (академическая одежда, парадные мантии мэров и др.), судейская мантия появилась в западной Европе в Средние века и произошла от одежды духовных лиц. Судейская мантия — один из профессиональных нарядов, дошедших до нас в практически неизменном виде. В некоторых странах судьи облачены в парадные мантии: у французов — горностай, чёрный бархат, ордена, у англичан — пурпур, парики, золотое шитьё. Не так давно в мантии облачились и судьи России (1993 г.) и стран СНГ.

В мантии облачали вершителей правосудия не только европейцы — подобные одеяния были приняты в древнем Китае. Синие мантии императора и сановников символизировали Вселенную и её совершенство, мощь Неба и императора как представителя Неба на Земле. Округлость рукавов символизировала утонченность манер, прямота швов — неподкупность при свершении правосудия, нижний край — горизонтальность коромысла весов, твердость воли и спокойствие сердца.

Мужские и женские судейские мантии трапециевидного силуэта с широкими рукавами совершенно одинаковы, различаются лишь способом застегивания: мужская мантия застегивается слева направо, а женская — справа налево. Также, в некоторых странах, дополнительным атрибутом женской мантии является жабо.

Судейская мантия в России 
В Российской Федерации обязательное облачение судьи в мантию закреплено в законе, а также в специальных подзаконных правовых актах.

Об обязательности ношения судьями судейской мантии высказывался и Пленум Верховного Суда Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил также, что осуществление судьей правосудия без облачения в мантию недопустимо.

Примечания

Ссылки 
 Мельниченко Роман Григорьевич «Мантия для адвоката»: Адвокатская практика. № 5., Москва, 2008
 Приказ Судебного департамента при Верховном суде РФ от 25.01.1999 N 5 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи мантий судьям и Инструкции о порядке выдачи служебного обмундирования судьям и имеющим классные чины работникам судов общей юрисдикции»

См. также 
 Роба

Накидки
Униформа
Стили одежды
Правосудие